Ву́лиця Семе́на Скляре́нка, ву́лиця Скляре́нка — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Семена Скляренка — вулиця в місті Київ
 Вулиця Семена Скляренка — вулиця в місті Рівне
 Вулиця Скляренка — вулиця в місті Донецьк
 Вулиця Скляренка — вулиця в місті Золотоноша, Черкаська область

Вулиця Скляренка — вулиця в місті Самара

Вулиці, названі на честь людей